Begíjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Begíjar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Begíjar (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar